Mansart kan syfta på:

 Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), fransk arkitekt
 François Mansart (1598-1666), fransk arkitekt